Matija Škarabot (Vezni, 4 februari 1988) is een voetballer uit Slovenië.
Hij doorliep de jeugdreeksen van ND Gorica.

In 2008 mocht hij spelen in de eerste ploeg van ND Gorica. Hij speelde 56 wedstrijden voor ND Gorica.
In mei 2010 werd hij getransfereerd naar het Belgische KAA Gent. Hier tekende hij een contract tot juni 2013.

Hij speelde ook al voor de U21 bij de Sloveense nationale ploeg. Hij speelde al 7 wedstrijden.
Hij maakte kans om naar het WK in Zuid-Afrika te gaan maar viel uiteindelijk bij de laatste selectie af.
Hij wordt beschouwd als een van de grootste beloften van Slovenië.

Spelerscarrière

Zie ook
Lijst van spelers van ND Gorica

Sloveens voetballer